Gengham ist der Ortsname von

 Gengham (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gengham (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern